Luis Pérez González (Mèxic, 1907), futbolista mexicà
 Luis Pérez Pascual (Sant Sebastià, 1971), futbolista basc
 Luis Pérez Rodríguez (Torrelaguna, 1974), ciclista espanyol
 Luis Pérez Romero (Madrid, 1980), ciclista espanyol
 Lluís Pérez-Sala (Barcelona, 1959), pilot català